Maertens ist der Familienname folgender Personen:

 August Maertens (* 1860), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Birger Maertens (* 1980), belgischer Fußballspieler
 Erhard Maertens (1891–1945), deutscher Vizeadmiral
 Freddy Maertens (* 1952), belgischer Radrennfahrer
 Hans-Michael Maertens (1939–2015), deutscher Politiker (CDU)
 Kai Maertens (* 1958), deutscher Schauspieler
 Mathieu Maertens (* 1995), belgischer Fußballspieler
 Michael Maertens (* 1963), deutscher Schauspieler
 Miriam Maertens (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Peter Maertens (1931–2020), deutscher Schauspieler
 Pia Maertens (* 1999), deutsche Hockeyspielerin
 Rémy Maertens, belgischer Tauzieher
 Willi Maertens (1915–2012), deutscher Musikerzieher und Dirigent
 Willy Maertens (1893–1967), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Theaterintendant

Siehe auch: Martens, Maartens, Mertens